Праведники народов мира в Северной Македонии — жители Северной Македонии, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем».

Такие звания присвоены  македонцам.

Ход событий 
До Второй мировой войны территория Северной Македонии была частью Королевства Югославия. В апреле 1941 года Северная Македония была оккупирована болгарской армией. Болгария была союзником нацистской Германии, в ней действовали антисемитские законы, которые ужесточались с течение времени.

Ранним утром 11 марта 1943 года все еврейское население Скопье, Битола и Штипа было арестовано болгарской полицией под надзором СС. 7215 евреев были доставлены во временный лагерь для интернированных в Скопье. Их продержали в плену 11 дней в тесных и грязных условиях на четырёх складах табачной компании «Монополь» в Скопье, затем перевезли на румынскую границу на Дунае, а оттуда поездом в лагерь смерти Треблинка в оккупированной Германией Польше. Избежать депортации смогли лишь несколько десятков человек, никто из депортированных не выжил.

Спасение уцелевших стало возможным благодаря помощи македонцев, укрывавших жертв преследования от полиции.

Список

См. также 
 История евреев в Северной Македонии
 Холокост в Югославии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персоналии:Северная Македония
Списки:Северная Македония
История Северной Македонии
Холокост в Югославии